Três Reinos é uma expressão para:
 Três Reinos da China: Wei, Shu, e Wu;
 Três Reinos da Coreia: Goguryeo, Baekje e Silla;
 Penedo dos Três Reinos: uma elevação na fronteira entre Portugal, Galiza e Leão;
 Batalha dos Três Reis - nome dado em Marrocos à Batalha de Alcácer-Quibir.

Desambiguação